Corky Gonzales, een Mexicaans-Amerikaans bokser, dichter en activist;
 Rodolfo Gonzales (politicus), een Filipijns politicus.